De Pterodaustrini zijn een groep pterosauriërs, behorend tot de Pterodactyloidea.

In 2014 begreep Brian Andres dat er een zustergroep moest zijn van de Ctenochasma binnen de Ctenochasmatinae. In het kader van het verschaffen van een de Pterosauria volledig dekkende nomenclatuur besloot hij die te benoemen als de Pterodaustrini. De naam verwijst naar Pterodaustro, een aansprekende soort in die zustergroep.

De klade Pterodaustrini werd gedefinieerd als de groep bestaande uit Pterodaustro guinazui Bonaparte 1970 en alle soorten nauwer verwant aan Pterodaustro dan aan Ctenochasma elegans Wagner 1861.

Behalve Pterodaustro zouden ook Eosipterus, Beipiaopterus en Gegepterus pterodaustrinen zijn.

Het volgende kladogram laat de positie van de Pterodaustrini volgens Andres zien:

<center>{{clade| style=font-size:90%;line-height:90%
            |label1= Ctenochasmatidae 
            |1={{clade
               |label1= Gnathosaurinae 
               |1={{clade
                  |1=Kepodactylus
                  |2={{clade
                     |1=Elanodactylus
                     |2={{clade
                       |label1= Moganopterinae 
                       |1= 
                     |2={{clade
                        |1=Huanhepterus
                        |2= }} }} }} }}
               |label2= Ctenochasmatinae 
               |2= }} }}</center>

De Pterodaustrini ontstonden vermoedelijk in het vroege Jura. Ze stierven wellicht al uit voor het late Krijt.

Literatuur
Brian Andres, James Clark & Xing Xu, 2014, "The Earliest Pterodactyloid and the Origin of the Group", Current Biology'', 24(9): 1011–1016 .

Pterosauriërs